

Persone
Fausto Pirandello – pittore italiano, figlio di Luigi
Giuseppe Pirandello – calciatore italiano
Luigi Pirandello – drammaturgo, scrittore e poeta italiano, Premio Nobel per la Letteratura nel 1934
Stefano Pirandello – drammaturgo italiano, figlio di Luigi

Altro 
12369 Pirandello – asteroide del sistema solare
Casa di Pirandello – casa museo di Roma
Premio Pirandello – premio teatrale